Korzeniak – polskie nazwisko. Należy do nazwisk stosunkowo rzadkich, nosi je w Polsce niespełna 700 osób. Najwięcej osób noszących to nazwisko zamieszkuje w Krakowie, Warszawie, Grudziądzu i w Węgrowie.

 Anna Korzeniak (ur. 1988) – tenisistka, reprezentantka Polski.
 Grażyna Janina Korzeniak - geograf, Instytut Rozwoju Miast UJ
 Joanna Korzeniak - botanik, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 Juliusz Korzeniak (1930–2015) – piłkarz KS Cracovia w latach 1947-1954
 Krzysztof Korzeniak (ur. 1968) – grafik, autor komiksów
 Sandra Korzeniak (ur. 1976) – aktorka Teatru Dramatycznego w Warszawie
 Tomasz Korzeniak - chemik, Wydział Chemii UJ
 Urszula Korzeniak (ur. 1958) – botanik, ekolog Instytut Botaniki PAN
 Wojciech Korzeniak (ur. 1972) – ksiądz katolicki, historyk, regionalista, animator kultury

Linki zewnętrzne 
 Skala występowania nazwiska w Polsce

Polskie nazwiska